Jednostki US Navy o nazwie USS „Mystic”
 Pierwszy USS „Mystic” (1853) był parowcem, pozyskanym przez US Navy w 1858 roku i pierwotnie nazwanym USS „Memphis”. W służbie w latach 1858-1865.
 Drugi „Mystic” jest głębinowym ratunkowym pojazdem podwodnym. W służbie od 1970 roku.

Mystic